Cet article répertorie des poètes ayant écrit en langue anglaise.

A

Lazarus Aaronson (1894-1966)
Elmaz Abinader (1954-)
Harold Acton (1904-1994)
Fleur Adcock (1934)
Joseph Addison (1672-1719)
Mark Akenside (1721-1770)
Maya Angelou (1928)
Simon Armitage (1963)
Matthew Arnold (1822-1888)
John Ashbery (1927)
Thomas Ashe (1836-1889)
W. H. Auden (1907-1973)
Sir Robert Aytoun (1570-1638)

B

C

D
Samuel Daniel (1562-1619)
William Davenant (1606-1668)
John Davies (1569-1626)
Thomas Dekker (1575-1641)
Denis Devlin (1908-1959)
James Dickey
Emily Dickinson (1830-1886)
Mary Diana Dods (1790–1830)
John Donne (1572-1631)
Maura Dooley
Keith Douglas (1920-1944)
Rita Dove
Ernest Dowson (1867-1900)
Michael Drayton (1563-1631)
William Drummond (1585-1649)
W.E.B. Du Bois
Paul Laurence Dunbar (1872-1906)
William Dunbar (1465-1520)
Douglas Dunn (1942)
John Dryden (1631-1700)
Carol Ann Duffy (1955)
John Dyer

E
Olivia Elder (735-1780)
T. S. Eliot (1888-1965)
Ebenezer Elliott (1781-1849)
Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
William Empson (1906-1984)
Sir George Etherege (1635-1691)
Mari Evans

F
Sir Richard Fanshawe (1608-1666)
Elaine Feinstein (1930)
James Fenton (1949)
Lawrence Ferlinghetti (1919)
Edward FitzGerald (1809-1883)
John Fletcher (1579-1625)
John Ford (1586-1639)
Janet Frame (1924)
Robert Frost (1874-1963)

G
Samuel Garth
George Gascoigne (1525-1577)
John Gay (1685-1732)
Alicia Ghiragossian (1936-2014) 
Allen Ginsberg (1926-1997)
Nikki Giovanni (1943)
Denis Glover  (1912-1980)
Oliver Goldsmith (1728-1774)
Amanda Gorman (1998)
Robert Graves (1895-1985)
Thomas Gray (1716-1771)
Robert Greene (1560-1592)
Fulke Greville, Lord Brooke (1554-1628)
Nicholas Grimald (1519-1562)
Angelina Weld Grimke
Charlotte Forten Grimké
Edgar Guest, (1881)
Thom Gunn (1929-2004)
Hudson Gurney (1775-1864) 
Ivor Gurney (1890-1937)
Brion Gysin (1916-1986)

H
William Habington (1605-1654)
Thomas Hardy (1840-1928)
Frances E. W. Harper
Michael S. Harper
Tony Harrison (1937)
PJ Harvey (1969-)
Alamgir Hashmi
Stephen Hawes (-1523)
Robert Hayden
Seamus Heaney (1939)
John Hegley (1953)
Felicia Hemans (1793-1835)
Essex Hemphill
William Ernest Henley (1849-1903)
George Herbert (1593-1632)
Robert Herrick (1591-1674)
Thomas Heywood (157?-1650)
Geoffrey Hill (1932)
James Hogg (1770-1835)
Oliver Wendell Holmes Sr. (1809-1894)
Thomas Hood (1798-1845)
Emma Hooper
A. D. Hope
Gerard Manley Hopkins (1844-1889)
Ian Horobin (1899-1976)
A. E. Housman (1859-1936)
Henry Howard, Earl of Surrey (1517-1547)
Langston Hughes (1902-1967)
Ted Hughes (1930-1998)
Richard Hugo
Alexander Hume (1560-1609)
Leigh Hunt (1784-1859)

I

J
Randall Jarrell
Robinson Jeffers(10/01/1887 - 20/01/1962)
Andrea Jenkins (1961-)
Fenton Johnson
Georgia Douglas Johnson (10/9/1880 – 14/5/1966)
Helene Johnson
James Weldon Johnson (1871-1938)
Peter Johnson (1951-)
Samuel Johnson (1709-1784)
David Jones
Ben Jonson (1573-1637)
June Jordan
Jenny Joseph
James Joyce (1882-1941)
Donald Justice

K

Laura Kasischke
Bob Kaufman
Rupi Kaur (1992)
Yusef Komunyakaa (1948)
John Keats (1795-1821)
Jack Kerouac (1922-1969)
Sidney Keyes (1922-1943)
Henry King (1592-1669)
William King (1663-1712)
John Kinsella
Rudyard Kipling (1865-1936)
Etheridge Knight

L
Charles Lamb (1775-1834)
Letitia Elizabeth Landon
Walter Savage Landor (1775-1864)
Philip Larkin (1922-1985)
D.H. Lawrence (1885-1930)
Edward Lear (1812-1888)
Francis Ledwidge (1887-1917)
Rosanna Eleanor Leprohon (1829-1879)
Philip Levine
Larry Levis
Alun Lewis
Robert Lloyd (1733-1763)
Thomas Lodge (1556-1625)
Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882)
Audre Lorde, (1934)
Richard Lovelace (1618-1658)
Amy Lowell (1874-1925)
Robert Lowell
John Lydgate (1370-1450)
John Lyly (1553-1606)
George Lyttelton, Lord Lyttelton (1709-1773)

M
Hugh MacDiarmid (1892-1978)
Nathaniel Mackey
Louis MacNeice (1907-1963)
Haki R. Madhubuti
Clarence Major
David Mallet
Bill Mannhire (1946)
Robert Mannyng of Brunne (1269-1340)
Richard Marggraf Turley
Christopher Marlowe (1564-1593)
Andrew Marvell (1621-1678)
John Masefield (1878-1967)
Colleen McElroy
Roger McGough (1937)
Thomas McGreevy (1893-1967)
Claude McKay
James Merrill
Thomas Merton (1915-1968)
George Meredith (1828-1909)
William S. Merwin
Edna St. Vincent Millay (1892-1950)
Joaquin Miller (1837-1913)
Spike Milligan (1918-2002)
John Milton (1608-1674)
Adrian Mitchell
Charles Montagu, 1st Earl of Halifax (1661-1715)
John Montague (1929)
Marianne Moore (1887-1972)
Robin Moore  (1954)
Thomas Moore (1779-1852)
Edythe Morahan de Lauzon
William Morris (1834-1896)
James Douglas Morrison (1943-1971)
Corinth Morter Lewis
Andrew Motion
Paul Muldoon (1951)
Anthony Munday (1560-1633)
Les Murray (1938)

N
Ogden Nash (1902-1971)
Thomas Nashe (1567-1601)
Lorine Niedecker (1903[?]-1970)
Alice Moore Dunbar Nelson
Howard Nemerov
Henry Newbolt (1862-1938)
John Henry Newman (1801-1890)

O
Frances Attie O'Brien
Frank O'Hara
Terry A. O'Neal
George Moses Horton
Charles Olson (1910-1970)
Mary Devenport O'Neill (1879-1976)
George Oppen (1908-1984)
Wilfred Owen (1893-1918)

P
Ruth Padel
Dorothy Parker (1893-1967)
Thomas Parnell (1679-1718)
Thomas Love Peacock (1785-1866)
George Peel (1558-1597)
Ambrose Philips
Robert Pinsky
Ruth Pitter
Sylvia Plath (1932-1963)
Edgar Allan Poe (1809-1849)
Alexander Pope (1688-1744)
Ezra Pound (1885-1972)
Matthew Prior (1664-1721)
J.H. Prynne

Q
Francis Quarles (1592-1644)

R
Craig Raine (1944)
Carl Rakosi (1903)
Sir Walter Raleigh (1552-1618)
Thomas Randolph (1605-1635)
Tom Raworth
Henry Reed (1914-1986)
Ishmael Reed
Charles Reznikoff (1894-1976)
Adrienne Rich
Lola Ridge (1873-1941)
Edwin Arlington Robinson (1869-1935)
Mary Robinson (1758-1800)
Carolyn M. Rodgers
Richard Ros, (1410-1482)
Theodore Roethke, (1908-1963)
Franklin Rosemont, (1943)
Penelope Rosemont
Isaac Rosenberg (1890-1918)
Christina Rossetti (1830-1894)
Dante Gabriel Rossetti (1828-1882)
Nicholas Rowe
Richard Rowlands (1565-1630)

S
Blanaid Salkeld (1880-1959)
Sonia Sanchez (1934-)
Carl Sandburg (1878-1967)
Siegfried Sassoon (1886-1967)
Sir Walter Scott (1771-1832)
Sir Charles Sedley (1639-1701)
Alan Seeger (1888-1916)
Robert Service
Anne Sexton (1928-1974)
William Shakespeare (1564-1616)
Ntozake Shange (1948)
Jo Shapcott
Percy Bysshe Shelley (1792-1822)
William Shenstone
James Shirley (1596-1666)
Sir Philip Sidney (1554-1586)
Edith Sitwell (1887-1964)
John Skelton (1460-1529)
Myra Sklarew
Charlotte Smith (1749-1806)
Stevie Smith (1902-1971)
Tobias Smollett (1721-1771)
Gary Snyder
William Somerville
Charles Sorley (1895-1915)
Caroline Southey (1787-1854)
Robert Southey (1774-1843)
Robert Southwell (1561-1595)
A. B. Spellman
Anne Spencer (1882-1975)
Stephen Spender
Edmund Spenser (1552-1599)
William Stafford
C.K. Stead (1932)
Gerald Stern
Wallace Stevens (1880-1955)
Robert Louis Stevenson (1850-1894)
Jacqueline Sturm (1927-2009)
Sir John Suckling (1609-1642)
Keston Sutherland
Algernon Swinburne (1837-1909)
Joshua Sylvester (1563-1618)
Michael Strange (1890-1950)

T
Kae Tempest
Alfred Tennyson, Lord Tennyson (1809-1892)
Lucy Terry
Ernest Thayer, (1863-1940)
Dylan Thomas (1914-1953)
Edward Thomas (1878-1917)
R.S. Thomas (1913-2000)
Francis Thompson (1859-1907)
James Thomson (1834-1882)
Thomas Tickell
Melvin B. Tolson
Jean Toomer
Thomas Traherne
Quincy Troupe
Hone Tuwhare (1922)

U

V
Henry Vaughan (1621-1695)
Val Vousden (1885-1951)

W
Nayyirah Waheed (écrit au )
Derek Walcott (1930)
Alice Walker, (1944)
Margaret  Walker
Joe Wallace (1890-1975)
Christopher Wallace-Crabbe
Edmund Waller (1606-1687)
Isaac Watts (1674-1748)
John Webster ( -1630)
Ian Wedde (1946)
Gilbert West
Phillis Wheatley (1753-1784)
James M. Whitfield
Walt Whitman (1819-1892)
John Greenleaf Whittier (1807-1892)
Oscar Wilde (1854-1900)
John Wilkinson
Sherley Anne Williams
William Carlos Williams (1883-1963)
John Wilmot, Earl of Rochester (1647-1680)
George Wither (1588-1667)
Charles Wolfe (1791-1823)
Dorothy Wordsworth (1771-1855)
William Wordsworth (1770-1850)
Sir Henry Wotton (1568-1639)
Thomas Wyatt (1503-1542)

Y
William Butler Yeats (1865-1939)
Edward Young (1683-1765)

Z
Benjamin Zephaniah
Louis Zukofsky (1904-1978)

Anglais